Amerikai Egyesült Államok
Antioch (Clarke megye, Alabama)
Antioch (Covington megye, Alabama)
Antioch (Dél-Karolina)
Antioch (Florida)
Antioch (Polk megye, Georgia)
Antioch (Troup megye, Georgia)
Antioch (Illinois)
Antioch (Clinton megye, Indiana)
Antioch (Greene megye, Indiana)
Antioch (Jay megye, Indiana)
Antioch (Kalifornia)
Antioch (Harrison megye, Kentucky)
Antioch (Lyon megye, Kentucky)
Antioch (Claiborne megye, Louisiana)
Antioch (Jackson megye, Louisiana)
Antioch (Lincoln megye, Louisiana)
Antioch (Missouri)
Antioch (Nebraska)
Antioch (Ohio)
Antioch (Tennessee)
Antioch (Brown megye, Texas)
Antioch (Cass megye, Texas)
Antioch (Delta megye, Texas)
Antioch (Freestone megye, Texas)
Antioch (Henderson megye, Texas)
Antioch (Houston megye, Texas)
Antioch (Johnson megye, Texas)
Antioch (Lee megye, Texas)
Antioch (Madison megye, Texas)
Antioch (Panola megye, Texas)
Antioch (Shelby megye, Texas)
Antioch (Smith megye, Texas)
Antioch (Stonewall megye, Texas)
Antioch (Trinity megye, Texas)
Antioch (Van Zandt megye, Texas)